Dans le vocabulaire de la magie, l’incantation est la composante orale d'un acte surnaturel ;
 Incantation est un épisode de la série Buffy contre les vampires ;
 Incantations est un album de Mike Oldfield sorti en 1978 ;
 Incantation est un groupe de death metal américain.